Gholamali Bayandor (pers. غلام علي بايندر, ur. 13 grudnia 1898, zm. 25 sierpnia 1941) – kontradmirał i pierwszy dowódca Cesarskiej Marynarki Wojennej Iranu. Obejmował to stanowisko od 5 listopada 1933 do 25 sierpnia 1941 roku. Zginął podczas działań wojennych w trakcie brytyjsko-radzieckiej inwazji na Iran. Urodził się w Teheranie, a jego przodkowie wywodzili się z Bijaru, Kurdystan.

Przypisy 

Urodzeni w 1898
Zmarli w 1941
Admirałowie
Uczestnicy II wojny światowej